Hurrikan Karl ist der Name tropischer Wirbelstürme im Atlantischen Ozean:
* Hurrikan Karl (1980), der über den zentralen Atlantischen Ozean zog, ohne Schäden an Land zu verursachen
 Hurrikan Karl (1998), der ohne signifikante Auswirkungen auf Land von Bermuda in Richtung Azoren zog
 Hurrikan Karl (2004), der sich im Mittelatlantik bildete und schließlich als außertropisches System die Färöerinseln traf
 Tropischer Sturm Karl (2016), der sich vor Afrika bildete und als außertropisches System Richtung Grönland verlief